«Wings» — песня британской певицы Birdy, изданная в качестве первого сингла с её второго студийного альбома Fire Within 29 июля 2013 года в Новой Зеландии и 8 сентября в Великобритании. «Wings» стала первым оригинальным синглом Birdy, ранее в качестве синглов она выпускала кавер-версии песен других исполнителей и групп. Авторами песни стали сама певица и музыкант и продюсер, фронтмен группы OneRepublic Райан Теддер. Композиция использовалась в трейлерах фильмов «Зимняя сказка» и «День труда», а также в эпизоде «Дом» пятого сезона сериала «Дневники вампира».

Премьера видеоклипа к песне «Wings» состоялась на YouTube 2 августа 2013. Режиссёром клипа стала Софи Мюллер. По сюжету клипа Birdy находится на костюмированной маскарадной вечеринке с множеством гостей.

Список композиций

Позиции в чартах

Сертификации

Хронология выпуска

Примечания 

Видеоклипы, снятые Софи Мюллер
Песни 2013 года
Песни Birdy
Песни на английском языке